Бякоган Бякуган, е очна техника използвана в Коноха. Този кекегенкай е характерен само за клана Хюга. Притежателите на Бякоган се разпознават по техните лавандулови, беззеницови очи. Когато Бякоганът е активиран, зениците на притежателите някакси се появяват и вените около слепоочието им изпъкват. Притежателите на техниката също може да използват бойният стил Нежен юмрук, с коите те нанасят и се стремят повече към вътрешна вреда.не както стила на Рок Ли.

Човек, притежаващ Бякоган, има почти 360° поле на видимост, освен малко сляпо място на гърба на врата, над третия прешлен. Използващите Бякоган могат да забележат всичко около тях в малък радиус, който се определя от уменията за използване на Бякоган. Това ги прави експерти в директния двубой. Бякоганът също дава възможност на използващия да вижда през основно всички материи през много дълги дистанции. Малък градус телескопично зрение е още едно предимство, като използващият може да фокусира на всеки обект в тяхното поле на видимост. Градусът на фокус също зависи на уменията на използващия. Капацитетът на проницателност на Бякогана го прави полезен за търсене, проследяване или идентифициране на целта.

Предпазването на способността Бякоган е много важна за клана Хюга и е довело до развитието на сложна семейна йерархия. Членове на страничния клон са маркирани с прокълнат печат на челото им още докато са на млада възраст. Когато някой от страничния клон умре, прокълнатият печат ще заключи способността Бякоган, за да не могат враговете да разберат неговите тайни.
Също така използващите бякоган могат да виждат всички чакра точки на противника и да ги атакуват. С това те не позволяват на противника да ползва чакра никога повече, а и убиват противника!

IGN класира Бякогана на 3 място на класацията „Топ десет техники от Наруто“, споменавайки, че приложенията на този вид техники за всекидневна работа са безкрайни.

Наруто